Tudela kan syfta på:

 Tudela – en kommun i Spanien
 Tudela (kommunhuvudort) – kommunens huvudort
 Tudela (Cebu) – en kommun i Filippinerna
 Tudela (Misamis Occidental) – en kommun i Filippinerna